Рю́ттю () — посёлок в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.

Общие сведения 
Находится на берегу реки Тохмайоки, местные жители её называют Тохма.

Также здесь была, разобранная в середине 1990-х годов, станция на 274,2 км перегона Хелюля — Кааламо.

Памятники истории 
Близ посёлка, на 14-м км шоссе Сортавала — Вяртсиля, в 1976 году установлен памятник на месте, где в июле 1941 года, в блиндаже находился полевой штаб 168-й стрелковой дивизии, принявшей на себя первые удары наступающих финских войск.

Население 
По оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (постоянных жителей) посёлка Рюттю: на 2009-й год составила 109 человек, на 2010-й 89 человек, на 2013-й 84 человека и на май 2022-го 72 человека.

Объекты архитектуры 
 Здание ж/д вокзала конца XIX — начала XX вв.
 Усадьба конца XIX в.

Улицы Рюттю 
 ул. 14 км.
 нп Блокпост 17 км.

Примечания 

Населённые пункты Сортавальского района